Hrabovka je název více míst: 
 Hrabovka (usedlost), bývalá usedlost v Praze na Žižkově
 Hrabovka (okres Trenčín), obec na Slovensku
 Hrabovka (Púchov), část města Púchova na Slovensku